Vetike I ima više značenja:
 Vetike I (Kjeti)
 Vetike I (Frozinone)